Битка за Купрес је историјски догађај који може да се односи на: 

 Битка за Купрес (1942), војни сукоб између партизана и усташа 1942. године;
 Битка за Купрес (1992), војни сукоб између ЈНА и хрватских снага (ХВ и ХВО) 1992. године;
 Битка за Купрес (1994), војни сукоб између ХВО и Армије РБиХ са једне и ВРС са друге стране 1994. године.